Чемпіонат Угорщини з футболу 1976—1977 — 75-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вшосте здобув Вашаш.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Діошдьйор взяв участь у Кубку володарів кубків 1977—1978 як переможець Кубку Угорщини 1976—1977.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1976—1977
Угорщина
Угорщина
1976 в угорському спорті
1977 в угорському спорті